Pannewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Pannewitz am Taucher (sorbisch Panecy), Ortsteil von Burkau
 Pannewitz (Neschwitz) (sorbisch Banecy), Ortsteil von Neschwitz

Pannewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Pannewitz (1659–1731), preußischer Generalleutnant
 Eva von Pannewitz (1865–1917), deutsche Malerin
 Gottlob Ernst von Pannewitz (1697–1765), preußischer Generalmajor

 Kevin Pannewitz (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Ludolf von Pannewitz (1652–1719), preußischer Generalmajor
 Maximilian Sigmund von Pannewitz (1715–1791), königlich-preußischer Generalleutnant
 Nikolaus Sigismund von Pannewitz (1700–1748), königlich-preußischer Oberstleutnant

Siehe auch:
 Pannwitz (Adelsgeschlecht) (auch von Pannewitz)
 Bannewitz, Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Pannwitz